Имя Фаншань носит несколько географических объектов в разных провинциях КНР:

 Фаншань — район Пекина.
 Фаншань — уезд городского округа Люйлян в провинции Шаньси.